Лаи () — город в Чаде, административный центр региона Танджиле и входящего в его состав департамента Восточное Танджиле.

Географическое положение 
Город расположен на высоте 361 метров над уровнем моря.

Климат

Транспорт 
В Лаи есть .

Демография 
Население города по годам:

Примечания 

Административные центры регионов Чада
Города Чада